Název Koňský rybník má více rybníků:

 Koňský rybník (Lomnice nad Lužnicí) – ve městě Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec
 Koňský rybník (Ostrov) – severně od města Ostrov v okrese Karlovy Vary, přírodní památka, součást Boreckých rybníků 
 Koňský rybník (Stvolínky) – severovýchodně od vsi Stvolínky v okrese Česká Lípa